USS Tripoli — кораблі ВМС США.

 USS Tripoli (CVE-64) — ескортний авіаносець США типу «Касабланка». На службі протягом 1943-1959 років. Пущений на злам.
 USS Tripoli (LPH-10) —  універсальний десантний корабель типу «Іводжима». На службі протягом 1966-1995 років.
 USS Tripoli (LHA-7) — планований універсальний десантний корабель типу «Америка». Очікується вступ у стрій до 2018 року.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни